Norup har flere betydninger:

 Steder
 Norup (Vammen Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vammen Sogn, Viborg Kommune
 Norup (Mariagerfjord Kommune) – en landsby og et ejerlav i Vindblæs Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Norup (Norup Sogn) – en landsby og et ejerlav i Norup Sogn, Nordfyns Kommune

 Personer
 Einar Johannes Norup (1875-1951) – dansk brandchef og arkitekt
 Lise-Lotte Norup (1951-) – dansk skuespiller